Чемпионат Германии по международным шашкам среди мужчин — ежегодный турнир по шашкам. Многократным победителем турнира является бывший советский шашист Вадим Вирный, который в настоящее время проживает в Германии.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Итоги ЧГ 2013
 Архив журналов «Шашки» 1959-1992
 Журнал «Шашки» 1991 №7-9, с.11.